Ха́рриер () — имя собственное британского происхождения.

 Лора Харриер (род. 1990) — американская актриса и модель.
 Hawker Siddeley Harrier — первое поколение британских истребителей-бомбардировщиков «Харриер».
 British Aerospace Sea Harrier — палубный вариант «Харриера».
 AV-8B Harrier II — американский вариант второго поколения «Харриеров».
 BAE Harrier II — британский вариант второго поколения «Харриеров».
 Харриер — порода гончих собак.
 Harrier — Лунь (лат. Circus) — птица рода Луни, семейства Ястребиные.
 Тойота Харриер — праворульная версия автомобиля Lexus RX.